Astana Open 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet indendørs på hardcourt i Astana National Tennis Center i Astana, Kasakhstan i perioden 27. september - 3. oktober 2023. Det er den fjerde udgave af Astana Open siden den første udgave af turneringen i 2020, og den er en del af ATP Tour 2023 i kategorien ATP Tour 250.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Astana Open 2023 androg $ _, hvilket var en stigning på __ % i forhold til den foregående turnering i 2022, hvor den imidlertid kun havde ATP Tour 250-status.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 24 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr.  2023 (seks uger før turneringens start).
 fire spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 fire spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte ___ af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til ___ lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 KTF - Astana Open 
 ATP Tour - Nur-Sultan 2023

Noter 

2023
ATP Tour 2023